My Happiness, chanson d'amour de 1933, premier enregistrement historique d'Elvis Presley en 1953 
 My Happiness, album de Powderfinger (2000)
 My Happiness, album d'Amanda Lear (2013)